SD:
 Раздельное решение — от .
 Служба безопасности (СД) в нацистской Германии ().
 Стандартное отклонение — от .
 SD — код ISO 3166-1 государства Судан.
 .sd — национальный домен верхнего уровня для Судана.
 Южная Дакота () — штат США (почтовое сокращение названия).
 Secure Digital — формат флэш-карт.
 Sega Dreamcast — игровая консоль от компании Sega.
 SDTV — телевидение стандартной чёткости.
 sd (subdwarf) — в астрономии обозначает принадлежность звезды к классу субкарликов.
 Sweet dreams - сладких снов ( английский сленг).
 Service Desk - служба заявок технической поддержки.
 SD Hohentwiel — пассажирский колёсный пароход на Боденском озере.
 «SD Family»— казахстанский футбольный клуб из Астаны.

См. также 
 СД (значения).